Résultats détaillés de l'édition 2003 du tournoi de tennis professionnel masculin de Rotterdam. Cette dernière classée International Series Gold, s'est tenue du 17 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Max Mirnyi remporte son  et unique titre en simple en battant en finale Raemon Sluiter. 
 En double la paire australienne Wayne Arthurs/Paul Hanley remporte le titre face à Roger Federer et Max Mirnyi. Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rotterdam
 Saison 2003 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2003
Rotterdam
Sport aux Pays-Bas en 2003
Tennis en février 2003